Maxime Roubinet (ayant aussi signé comme Max, Maxime et Max Roubinet ; 1926-2020), dessinateur français de bandes dessinées.
 Sébastien Roubinet (1973-), aventurier, explorateur et navigateur français.